Das Bangalore Open 2006 war ein Damentennisturnier in Bangalore. Das Hartplatzturnier der Kategorie Tier III war Teil der WTA Tour 2006 und fand vom 11. bis 19. Februar 2006 statt.

Das Endspiel im Einzel gewann Mara Santangelo gegen Jelena Kostanić mit 3:6, 7:65 und 6:3. Im Doppelfinale besiegten Liezel Huber und Sania Mirza die Paarung Anastassija Rodionowa/Jelena Wesnina mit 6:3 und 6:3.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

2006
WTA Tour 2006